Pasch est un nom germanique porté par plusieurs personnalités :

 Gustaf Erik Pasch (1788-1862), chimiste suédois ;
 Johan Pasch (1706-1769), peintre suédois ;
 Lorens Pasch l'ancien (1702-1766), peintre suédois ;
 Lorens Pasch le jeune (1733-1805), peintre suédois ;
 Moritz Pasch (1843-1930), mathématicien allemand ;
 Ulrika Pasch (1735-1796), peintre suédoise.

Voir également 

 Axiome de Pasch, axiome de géométrie énoncé en 1882 par Moritz Pasch ;
 Pasch, cratère à la surface de Mercure, nommé en l'honneur d'Ulrika Pasch.

Patronyme germanique
Patronyme allemand